Bjørst er en indie pop-gruppe fra Danmark bestående af Lill Rastad Bjørst (sang), Jacob Krogholt (guitar, bas, kor), Katrine Villadsen (keys, kor), Anders Bo Rasmussen (guitar, bas, kor) og Jakob Hvitnov (Trommer, percussion, programmering).

Diskografi 
 Blandt de levende (2011)

Musikgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 2005